Agudo kan syfta på:

Brasilien 

 Agudo (kommun i Brasilien), Rio Grande do Sul, 
 Agudo (ort), Rio Grande do Sul,

Spanien 

 Agudo (berg), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Agudo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real,